Manente – denominazione nel mondo feudale della mezzadria
 Giuseppe Manente – compositore, direttore d'orchestra e trombettista italiano
 Peppino Manente Comunale – politico italiano
 Sergio Manente – allenatore di calcio e calciatore italiano